Gaetà Huguet Breva (1848-1926), homme politique républicain valencianiste ;
Gaetà  Huguet Segarra (1882-1959), homme politique valencien, fils du précédent.